Immer  ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Immer (1804–1884), Schweizer Theologe
 Bartelt Immer (* 1956), Orgelbaumeister aus Ostfriesland
 Franz Immer (* 1967), Schweizer Herz- und Gefässchirurg und Direktor der Stiftung Swisstransplant
 Friedemann Immer (* 1948), deutscher Trompeter, Barocktrompeter und Hochschullehrer
 Jacques Immer (* 1870), Fabrikant und Bürgermeister in Metzeral und Landtagsabgeordneter 

 Klaus Immer (1924–2022) deutscher Landwirt und Politiker
 Leni Immer (1915–1998), deutsche Religionslehrerin und Pastorin

Immer ist der Name folgender Orte:
 Immer (Ganderkesee), Dorf in der Gemeinde Ganderkesee, Landkreis Oldenburg in Niedersachsen

Siehe auch:
 Himerius (St. Immer) (* um 570; † um 620), Eremit und Heiliger
 Imer